Oratorio di San Niccolò – oratorio a Vernio
 Oratorio di San Niccolò del Ceppo – oratorio a Firenze

Pagine correlate

 Chiesa di San Nicolò
 Oratorio di San Nicola